– japońska łyżwiarka figurowa, startująca w konkurencji solistek. Mistrzyni (2016) oraz wicemistrzyni (2017) świata juniorów, brązowa medalistka finału Junior Grand Prix (2015).

Osiągnięcia

Przypisy

Bibliografia 
 

Japońscy łyżwiarze figurowi
Sportowcy związani z Kioto
Ludzie urodzeni w Kioto
Urodzeni w 2001